Een andere benaming voor phon
Foon (fonetiek), een term uit de fonetiek.
Foon (platenpromotieblad)